Bettole – frazione di Borgosesia in provincia di Vercelli
 Bettole –  frazione di Cavernago in provincia di Bergamo
 Bettole – frazione divisa tra Tortona e Pozzolo Formigaro in provincia di Alessandria
 Ippodromo Le Bettole – l'ippodromo di Varese

Pagine correlate

 Bettola